Partizanskij rajon – rajon del Territorio  di Krasnojarsk
 Partizanskij rajon – rajon del Territorio del Litorale

Pagine correlate 

 Partizanskaja